Carreño heißt der Ort
 Carreño in Asturien in Nordspanien.

Carreño ist es ein relativ häufiger, auf asturische Abstammung hinweisender Familienname folgender Personen:
 Cayetano Carreño (1774–1836), venezolanischer Komponist
 Ciriaco Carreño (1795–1814), venezolanischer Sänger und Organist
 Darío Carreño (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Fernando Carreño (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Inocente Carreño (1919–2016), venezolanischer Komponist
 Joselito Carreño Quiñonez (* 1966), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Inírida

 Manuel Antonio Carreño (1812–1874), venezolanischer Musiker, Pädagoge, Außen- und Finanzminister
 Meche Carreño (1947–2022), mexikanische Schauspielerin
 Pablo Carreño Busta (* 1991), spanischer Tennisspieler
 Rafael Ramírez Carreño, venezolanischer Manager
 Teresa Carreño (1853–1917), venezolanische Pianistin
 Víctor Saume Carreño (1907–1964), venezolanischer Moderator, siehe Víctor Saume

Siehe auch:
 Puerto Carreño